Holland je cizojazyčný výraz pro Holandsko či Nizozemsko, může se ale jednat i o:

 Holland (příjmení) – příjmení
 Holland (Anglie) – pobřežní region v hrabství Lincolnshire
 Holland (Michigan) – město ve státě Michigan v USA
 Holland & Holland – výrobce loveckých zbraní a nábojů
 Ponorka Holland 602 – ponorka z dob 1. světové války
 Třída Holland – třída nizozemských oceánských hlídkových lodí

Související články 
 Hollande

Externí odkazy